Salgareños – abitanti di Puerto Salgar
Salgareños – abitanti di Salgar